Ка́мпе () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кампе, Аугуст (1773—1836) — немецкий издатель и книготорговец.
 Кампе, Иоахим Генрих (1746—1818) — немецкий детский писатель и педагог.
 Кампе, Карл фон (1894—1977) — немецкий политик, член правой Немецкой партии.
 Кампе, Пауль (1885—1960) — латвийский архитектор.
 Кампе, Рудольф фон (1860—1939) — немецкий политик, член Немецкой народной партии.
 Кампе, Элизабет (1786—1873) — немецкая писательница, организатор литературного салона.
 Кампе, Эрих (1912—1977) — немецкий боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1932 года.
 Кампе, Юлиус (1792—1867) — немецкий издатель, племянник Иоахима Генриха Кампе.

 Кампе (Кампа) — в древнегреческой мифологии нимфа, хранительница бездны Тартара.